Хірано () — японське прізвище.

Відомі носії 
 Хірано Аюму — японський сноубордист.
 Хірано Саяка — японська настільна тенісистка.
 Хірано Кота — мангака.
 Хірано Ая — японська сейю і співачка.